Ли́на Э́ско (, род. 14 мая 1985, Майами) — американская актриса и активист. Получила известность в 2007 году, сыграв роль дочери Джимми Смитса в драматическом сериале «Cane». Также снялась в голливудских постановках, таких как «Лондон» (2005), «Kingshighway» (2010) и «Лето. Одноклассники. Любовь» (2012).

Ранняя жизнь 
Лина Эско родилась в Майами, штат Флорида 14 мая 1985 года и жила там до 14 лет. Затем перебралась во Францию и некоторое время работала моделью, а оттуда — в Лондон, где начала работать в театре. Позже Лина переехала в Нью-Йорк и продолжила свою работу. В конце концов, её карьера привела её в Лос-Анджелес, где Лина и проживает в настоящее время. Воспитывает сына Александра Дэвида Маккирстена (род. 12.09.2010).

Фильмография 

Также снялась в клипе Туве Лу — Fairy Dust (2016) году в роли Лорны.

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США